Associació Gironina de Teatre, col·lectiu professional d'arts escèniques de Girona
 America's Got Talent, programa de televisió produït per la NBC als Estats Units
 All Good Things (Come to an End), cançó de Nelly Furtado
 Àcid gras trans, àcid gras insaturat que presenta isomeria trans de configuració
 Amnèsia global transitòria, pèrdua de memòria sobtada, breu i transitòria
 Angiotensina, pèptid implicat en el manteniment de la pressió arterial
 Agt també és el cognom de Dries van Agt, polític dels Països Baixos